papiernia – zakład przemysłowy produkujący papier

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 29, w tym 12 podstawowych
 Papiernia – część miasta Barlinek
 Papiernia – część miasta Lipsko
 Papiernia – część miasta Myszków
 Papiernia – część miasta Suwałki
 Papiernia – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Papiernia – część wsi Wola Adamowa w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Papiernia – część wsi Białobrzegi-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kock
 Papiernia – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Papiernia – część wsi Niedośpielin w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Papiernia – część wsi Wójcin (powiat wieruszowski) w woj. łódzkim, w gminie Łubnice
 Papiernia – część wsi Podobin w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Papiernia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów
 Papiernia – część wsi Wólka Horyniecka w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój
 Papiernia – przysiółek wsi Rzemień w  woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Papiernia – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz
 Papiernia – przysiółek wsi Bolmin w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Papiernia – część wsi Suków w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce
 Papiernia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Papiernia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Papiernia – część wsi Bodzechów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim w gminie Bodzechów
 Papiernia – przysiółek wsi Żelisławice w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Papiernia – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Papiernia – część wsi Babalice w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Papiernia – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież
 Papiernia – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice
 Papiernia – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Papiernia – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Papiernia – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów
 Papiernia – część wsi Nowe Miasto nad Wartą w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą

Miejscowości poza granicami Polski 
 Białoruś
 Papiernia – wieś w rejonie lidzkim obwodu grodzieńskiego
 Papiernia – wieś w rejonie mińskim obwodu mińskiego
 Litwa
 Papiernia – wieś w rejonie szyrwinckim
 Ukraina
 Papiernia – wieś w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego
 Papiernia – wieś w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego
 Papiernia – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego

Inne 
 Papiernia (stacja kolejowa) – stacja kolejowa

Linki zewnętrzne